Biologia:
 Fura: mamífer carnívor amb pelatge marronós i de cos allargat.
 Fura (Pimelia elevata): insecte escarabat, subfamília de la Pimelia pròpia de les Illes Pitiüses.
 Automoció:
 Montesa Fura (escúter): prototipus d'escúter que presentà Montesa el 1958
 Montesa Fura (ciclomotor): ciclomotor de fora d'asfalt que comercialitzà Montesa el 1970
 SEAT Fura: automòbil produït per SEAT entre 1981 i 1986
 Altres:
 La Fura: setmanari del Penedès
 La Fura dels Baus: companyia catalana de teatre